Timo Meier, né le  à Herisau en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit pour les Sharks de San José dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Biographie

Carrière junior 
Timo Meier débute avec Rapperswil-Jona Lakers en Juniors Élites A pour la saison 2012-2013. Au terme d'une bonne saison, il décide de changer de continent et rejoint les Mooseheads d'Halifax en LHJMQ. Après deux saisons à Halifax, il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2015 par les Sharks de San José. Le , Halifax l'échange aux Huskies de Rouyn-Noranda en retour de choix au repêchage.

Carrière professionnelle 
Il fait ses débuts professionnels lors de la saison 2016-2017 : il joue 33 matchs avec le Barracuda de San José, club-école des Sharks dans la Ligue américaine de hockey, et 34 matchs avec l'équipe de la LNH. 

Le , il devient le premier joueur de l'histoire des Sharks à inscrire 5 buts en une seule rencontre, dont un coup du chapeau en première période, lors d'une victoire contre les Kings de Los Angeles.

Le , Meier est échangé en compagnie de Scott Harrington, Santeri Hatakka, Zachary Émond et Timour Ibraguimov et d'un choix de cinquième ronde aux Devils du New Jersey en retour de Fabian Zetterlund, un choix de première ronde en 2023, Nikita Okhotiouk, Andreas Johnsson, Chakir Moukhamadoulline et d’un choix conditionnel de première ronde en 2024.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2012-2013||Rapperswil-Jona Lakers U20||Juniors Élites A||33||13||17||30||56||6||3||5||8||2
|-
|2013-2014||Mooseheads de Halifax||LHJMQ||66||17||17||34||48||12||1||3||4||8
|-
|2014-2015||Mooseheads de Halifax||LHJMQ||61||44||46||90||59||14||10||11||21||18
|-
| rowspan=2 | 2015-2016||Mooseheads de Halifax||LHJMQ||23||11||25||36||22||-||-||-||-||-
|-
| Huskies de Rouyn-Noranda||LHJMQ||29||23||28||51||24||18||11||12||23||30
|-
| 2016|| Huskies de Rouyn-Noranda ||Coupe Memorial||5||5||3||8||6|| -||-||-||-||-
|-
| 2016-2017 || Barracuda de San José || LAH || 33 || 14 || 9 || 23 || 40 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Sharks de San José || LNH || 34 || 3 || 3 || 6 || 10 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2017-2018 || Sharks de San José || LNH || 81 || 21 || 15 || 36 || 51 || 10 || 2 || 3 || 5 || 10
|-
| 2018-2019 || Sharks de San José || LNH || 78 || 30 || 36 || 66 || 55 || 20 || 5  || 10  || 15 || 34
|-
| 2019-2020 || Sharks de San José || LNH || 70 || 22 || 27 || 49 || 42 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Sharks de San José || LNH || 54 || 12 || 19 || 31 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Sharks de San José || LNH || 77 || 35 || 41 || 76 || 54 || - || - || - || - || -

| 394 || 123 || 141 || 264 || 234 || 35 || 7 || 13 || 20 || 46

Internationales 

|2013|| -18 ans||Championnat du monde -18 ans||2||0||0||0||0||
|-
|2015||  -20 ans||Championnat du monde -20 ans||6||2||4||6||2||
|-
|2016|| -20 ans||Championnat du monde -20 ans||6||2||3||5||4||
|-
|2018||  ||Championnat du monde|| 7 || 2 || 5 || 7 || 2 || Médaille d'argent
|-
|2021||  || Championnat du monde || 8 || 4 || 2 || 6 || 6 ||

Trophées et honneurs personnels

Ligue nationale de hockey 
 2021-2022 : participe au  Match des étoiles de la LNH

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en octobre 1996
Naissance à Herisau
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif appenzellois
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Mooseheads de Halifax
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
Joueur du Barracuda de San José
Joueur des Sharks de San José
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey